Смертюк Богдан Степанович — український та російський архітектор, член НСАУ.
 Смертюк Василь Петрович — депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.